Petrini är ett efternamn, som förekommer i flera land, bland annat i Sverige.  Enligt uppgifter i april 2017 var 258 personer med efternamnet Petrini bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Petrini
 Edvard Petrini (1856–1922) filosof, författare och uppfinnare
 Gulli Petrini (1867–1941), fysiker och kommunalpolitiker, frisinnad
 Henrik Petrini (1863–1957) fysiker, matematiker och författare
 Hilda Petrini (1838–1895), urmakarmästare
 Märta Petrini (1866–1932), operasångerska, sopran
 Sven Petrini (1891–1963), jägmästare och skogsvetare

Källor

Se även
 Petrinideckarna, deckarserie för barn skriven av Mårten Sandén

Svenska efternamn